

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 5 podstawowych
 Szostaki – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Kodeń 
 Szostaki – część wsi Przechód w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Sosnówka.
 Szostaki – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Łukowa 
 Szostaki – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Jedwabne
 Szostaki – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sidra
 Szostaki – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Wronki

Inne 
 Szostaki – wieś na Litwie, w gminie solecznickiej